Esquire – rivista statunitense
 Esquire – titolo nobiliare del Regno Unito
 Esquire Records – etichetta discografica statunitense